Groptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Groptjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Groptjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Groptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Groptjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Groptjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn